Mavericks (surf) – sito della California in cui è possibile praticare surf
 Dallas Mavericks – squadra statunitense di pallacanestro che milita in NBA
 OS X Mavericks – decima versione del sistema operativo OS X sviluppato da Apple

Pagine correlate
Maverick
The Maverick